Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2014 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla pátá hráčka světa Agnieszka Radwańská z Polska, kterou po volném losu vyřadila ve druhém kole Američanka Bethanie Matteková-Sandsová.

Soutěž dvouhry vyhrála nenasazená kvalifikantka Cvetana Pironkovová z Bulharska, která ve finále zdolala německou turnajovou pětku Angelique Kerbervou ve dvou sadách .

Pironkovová tak ve svém premiérovém finále na okruhu WTA získala první titul kariéry. Před turnajem figurovala na 107. místě žebříčku WTA. Stala se tak první kvalifikantkou, která vyhrála turnaj kategorie WTA Premier za uplynulých tři a půl roku. Obdržené body ji ve světové klasifikaci posunuly o 50 míst výše. Představovala také první Bulharku za více než deset let, která vybojovala turnajový vavřín na události WTA. Naposledy předtím se z výhry radovala Magdalena Malejevová na DFS Classic 2003.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Petra Kvitová (semifinále)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Angelique Kerberová (finále)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Simona Halepová (1. kolo)
  Sloane Stephensová (odstoupila)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Madison Keysová
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Angelique Kerberová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=Q
| RD1-team3= Cvetana Pironkovová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Petra Kvitová
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=5
| RD2-team1= Angelique Kerberová
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Cvetana Pironkovová
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K Kanepi
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= V Duval
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= D Cibulková
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= A Kerber
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Radwańska
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= B Mattek-Sands
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= A Tomljanović
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=63
| RD2-seed04=
| RD2-team04= M Keys
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=77

| RD2-seed05=
| RD2-team05= J Makarova
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Apia International Sydney 2014